Željko Tutunović (Vođinci, 1956. - Zagreb, 28. svibnja 2022.), bio je hrvatski glazbenik. Poznat je kao prvi autor grupe Fantomi i autor njihove poznate pjesme "Duda", kao i zbog brojnih pjesama objavljenih na YouTubeu.

Željko Tutunović rođen je 1956. godine u mjestu Vođinci kraj Vinkovaca, od majke Marije i oca Martina. Imao je starijeg brata Ivana. Kada je imao devet godina, 1965., obitelj je preselila u Zagreb, gdje je odrastao i živio do kraja svog života.

Završio je gimnaziju u Zagrebu i išao na Pravni Fakultet u Zagrebu, no nije ga završio. Prije završetka fakulteta odlučio se baviti poduzetništvom kojime se uspješno bavio.

Vodio je Udrugu za zaštitu životinja i udomio više od 200 pasa - potpuno samostalno.

Imao je dvoje djece i pokopan je na zagrebačkom Mirogoju.